Az 1999-es Australian Open férfiversenyét az orosz Jevgenyij Kafelnyikov nyerte a svéd Thomas Enqvist előtt.

Kiemeltek

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők 
{{8TeamBracket-Tennis5
| RD1=Negyeddöntők
| RD2=Elődöntők
| RD3=Döntő
| team-width=150
| RD3-team1={{nowrap| Jevgenyij Kafelnyikov}}
| RD3-seed1=10
| RD3-team2= Thomas Enqvist
| RD3-seed2=
| RD3-score1-1=4
| RD3-score2-1=6
| RD3-score1-2=6
| RD3-score2-2=0
| RD3-score1-3=6
| RD3-score2-3=3
| RD3-score1-4=77
| RD3-score2-4=61
| RD2-team1={{nowrap| Jevgenyij Kafelnyikov}}
| RD2-seed1=10
| RD2-team2= Tommy Haas
| RD2-seed2=
| RD2-score1-1=6
| RD2-score2-1=3
| RD2-score1-2=6
| RD2-score2-2=4
| RD2-score1-3=7
| RD2-score2-3=5
| RD2-team3= Thomas Enqvist
| RD2-seed3=
| RD2-team4= Nicolás Lapentti
| RD2-seed4=
| RD2-score3-1=6
| RD2-score4-1=3
| RD2-score3-2=7
| RD2-score4-2=5
| RD2-score3-3=6
| RD2-score4-3=1
| RD1-team1= Todd Martin
| RD1-seed1=15
| RD1-team2=

Források 
 Eredmények

F1